Проспе́кт Губерна́тора Анато́лия Гужвина́ — один из двух проспектов Астрахани (второй — проспект Бумажников). Находится в историческом районе Коса в центральной части Астрахани, проходит с юго-востока на северо-запад. Начинается от набережной Приволжского Затона, пересекает улицу Анатолия Сергеева и заканчивается у улицы Бабёфа перед парком Петра I около Петровской набережной. 

С 1959 по 2004 году проспект назывался Молодёжным, затем был переименован в честь первого губернатора Астраханской области Анатолия Петровича Гужвина.

Примечания 

Улицы Астрахани